WB G 3/3 steht für folgende Dampflokomotiven der Waldenburgerbahn:

 WB G 3/3 (Krauss), ab 1882
 WB G 3/3 (Winterthur), ab 1887